Die Scottish Football League Division One wurde 1932/33 zum 40. Mal ausgetragen. Es war zudem die 43. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 13. August 1932 und endete am 29. April 1933. In der Saison 1932/33 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewannen zum insgesamt 20. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Glasgow Rangers. Greenock Morton und der FC East Stirlingshire stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 45 Treffern Willie MacFadyen vom FC Motherwell.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1932/33 bei statto.com
 Scottish Division One 1932/33 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1932/33
1932 33